Чарльз Вильгельм Дэниэль Шли (; , Копенгаген, Дания — , Кембридж, Массачусетс, США) — американский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Шли соревновался в шести гонках из семи, не приняв участие в заезде на 0,25 мили. Он стал чемпионом на дистанции 5 миль с результатом 13:08,2. Кроме этого, он стал четвёртым в заезде на 0,33 мили, дошёл до полуфинала в 0,5 и 1 мили, остановился между 5-й и 13-й позициями в гонке на 2 мили и не смог финишировать в соревновании на 25 миль.

Ссылки 
 Чарльз Шли на sports-reference.com  
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Копенгагене
Умершие в округе Дорчестер (Мэриленд)
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Велогонщики США
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам